Sjette etape af Tour de France 2012 var en 207,5 km lang flad etape. Den blev kørt fredag den 6. juli fra Épernay til Metz.

Dagens udbrud bestod af fire mand; Karsten Kroon, David Zabriskie, Romain Zingle og Davide Malacarne.
Løbet blev præget af et massestyrt som skete 25 km fra mål. Fire ryttere fuldførte ikke og mindst otte ryttere startede ikke på næste etape.

Flere af kandidaterne til den samlede sejr tabte meget tid.

 Etape: 6. etape
 Dato: 6. juli
 Længde: 207,5 km
 Gennemsnitshastighed: 44,946 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Saint-Mihiel) 
Efter 135,5 km

Bjergspurt (Côte de Buxières) 
4. kategori stigning på Côte de Buxières, efter 145 km (393 m; 2,7 km à 3,8 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 32  Mikel Astarloza (EUS) udgik efter styrt.
 49  Davide Viganò (LAM) udgik efter styrt.
 62  Tom Danielson (GRS) udgik efter styrt.
 126  Wout Poels (VCD) udgik efter styrt.

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr   

 06

en:2012 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 6